2 miejscowości w Polsce: 
 Młodów – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój 
 Młodów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Lubaczów